Расколотое небо:
 Расколотое небо / Der Geteilte Himmel (1964) ГДР: Фильм Конрада Вольфа о истории любви Риты и Манфреда, оказавшихся по разную сторону Берлинской стены.
 Расколотое небо (фильм, 1974)
 Расколотое небо (фильм, 1979) (СССР)
 Расколотое небо / Brusten himmel (1982)
 Расколотое небо (фильм, 2006) (Мексика)